Le SAAB Linköping est un club de handball qui se situe à Linköping en Suède.

Palmarès 
 Championnat de Suède  (3) :1968, 1973, 1974

Notes et références

Club de handball en Suède
Club sportif fondé en 1941
Sport à Linköping